Dilly steht für:

 Dilly (Mali), Stadt im Kreis Nara, Region Koulikoro
 Wylam Dilly, britische Dampflok, siehe Puffing Billy, Wylam Dilly und Lady Mary

Dilly ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Dilly (1941–2019), deutscher Kunsthistoriker
 Johann Caspar Dilly (1767–1841), deutscher Wanderkünstler
 Seven Foot Dilly, Spitzname von John Dilleshaw (1896–1941), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Dilley
 Díly
 Dilli (Begriffsklärung)
 Dili (Begriffsklärung)